pałecznica – rodzaj grzybów
 Pałecznica – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Niedźwiada
 Pałecznica – wieś w woj. małopolskim, w pow. proszowickim, w gminie Pałecznica
 Pałecznica (przystanek kolejowy) – przystanek kolejowy we wsi Pałecznica w województwie lubelskim

Zobacz też 
 Pałecznica-Kolonia
 Pajęcznica